Caitriona est un prénom féminin irlandais. Anglicisé, ce prénom est donne le prénom anglais de Catriona et est une variante de Catrìona en gaélique écossais. Ce prénom représente aussi un dérivé de 

Caitriona peut désigner:

Prénom
Caitriona Balfe (née en 1979), actrice et mannequin irlandaise
 (née en 1977), joueuse irlandaise de cricket
 (née en 1980), coureuse longue distance irlandaise
 (née en 1973), poétesse et critique irlandaise
 (née en 1949), femme trans et activiste américaine
 (née en 1983), joueuse irlandaise de camogie

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom irlandais